

Cisjordânia

 Ariel (אריאל) 
 Bet-Jalla (بيت جالا/בית ג'אלה)
 Beitar Illit (ביתר עילית) 
 Belém (بيت لحم/בית לחם)
 Hebrom (الخليل/חברון)
 Jenin (جنين/ג'נין)
 Jericó (أريحا/יריחו)
 Ma'ale Adummim (מעלה אדומים) 
 Modi'in Illit (מודיעין עילית‎)
 Nablus (نابلس/שׁכם)
 Calquília (قلقيلية/קלקיליה)
 Ramala (رام الله/רמאללה)
 Rawabi, em construção
 Salfit (سلفيت/סלפית)
 Tulcarém (طولكرم/טולכרם)

Faixa de Gaza 
 Beit Hanoun (بيت حانون)
 Beit Lahiya (بيت لاهية)
 Deir el-Balah (دير البلح)
 Gaza (غزة/עזה)
 Jabalia (جباليا)
 Khan Yunis (خان يونس)
 Rafah (رفح/רפיח)

Cisjordânia e Faixa de Gaza